Ла Иедра има више значења:

 Ла Иедра (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Иедра, Ла Бодега (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра, Ел Гвајабо Колорадо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Иедра (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Иедра (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Иедра (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Иедра (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Иедра (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику